Лас Трохас има више значења:

 Лас Трохас (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Трохас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Трохас (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Трохас (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Трохас (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Трохас (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Трохас (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Трохас (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Трохас (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Трохас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Трохас (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Трохас (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Трохас (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Трохас (Едуардо Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Трохас (Метепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Трохас, Лас Трохас де Јербанис (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трохас (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трохас (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трохас (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трохас (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трохас, Лас Трохес (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трохас (Тлакепаке), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трохас (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Трохас (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Трохас (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Трохас (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохас (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохас (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохас, Ел Фресно (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохас, Ринкон де Трохес (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохас (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохас, Лас Трохес (Нуево Уречо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохас (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохас (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохас (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохас (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохас (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Трохас, Агва де Сан Хуан (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Трохас (Сантијаго Јосондуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Трохас, Лас Трохес (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Трохас (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Трохас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Трохас (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Трохас (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Трохас (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику